La Formula Renault 2.0 Alps 2014 è stata la quarta edizione del campionato Formula Renault 2.0 Alps. Ha avuto inizio il 5 aprile all'Autodromo di Imola e si è conclusa il 5 ottobre sul Circuito di Jerez de la Frontera, dopo quattordici gare suddivise in sette tappe. In questa stagione il campionato torna ad essere caratterizzato da appuntamenti nei principali circuiti europei, dopo che nel 2013 il campionato aveva avuto 6 delle 7 tappe previste in circuiti italiani.

Piloti e team

Calendario e risultati
Il calendario con i sette eventi per la stagione 2014 è stato annunciato il 28 novembre 2013.

Classifiche

Campionato Piloti

Campionato Junior

Campionato Team

Per ogni round del campionato, solamente due piloti per team sono eleggibili per la conquista di punti.

Note

Collegamenti esterni 
 

2014